

Település 
 Serra, nagyváros Brazíliában
 Serra, falu Spanyolország Valencia tartományában

Településrész 
 Serra, Belo Horizonte brazil nagyváros egy negyede
 Serra, Halblech német község egy része

Egyéb
 Serra, címzetes püspöki szék